Hoy (Duitsland), een Duits eiland in het Bodenmeer bij de stad Lindau
Hoy (Orkney), een eiland van de Orkney-eilanden